Burial pode referir-se a:

 Burial (wrestling), um termo de wrestling profissional
 Burial (músico), um músico britânico
 Burial (álbum), seu álbum auto-intitulado
 Burial (álbum de Death in June)
 Burial (álbum de Extol)
 Burial, banda de death metal da Nova Inglaterra

Desambiguação